Ellerhof steht für:
 eine denkmalgeschützte Hofanlage im Bonner Ortsteil Nordstadt, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Nordstadt
 einen vom Ursprung her mittelalterlichen Hof in Duisburg-Mündelheim
 Ellerhof, deutscher Name der Ortschaft Pękalin in der Gemeinde Mielno, Woiwodschaft Westpommern, Polen